Amenemhet, auch Amenemhat, ist der Name folgender Personen:
 Amenemhet I. († 1965 v. Chr.), König der 12. Dynastie
 Amenemhet II., König der 12. Dynastie
 Amenemhet III., König der 12. Dynastie
 Amenemhet IV., König der 12. Dynastie
 Amenemhet V., König der 13. Dynastie
 Amenemhet VI., König der 13. Dynastie
 Amenemhet VII., König der 13. Dynastie
 Amenemhet (Gaufürst), Priestervorsteher und lokaler Gaufürst unter Sesostris I. im 16. oberägyptischen Gau Ma-hedj – m3-ḥḏ.
 Amenemhet (18. Dynastie), Gaufürst und königlicher Siegler am Anfang der 18. Dynastie
 Amenemhet (Wesir), Wesir am Ende der ägyptischen 11. Dynastie
 Amenemhet Surer, hoher Beamter unter Amenophis III.
 Amenemhet (Fürst von Teh-chet), nubischer Beamter

Siehe auch 
 Amenemhet-Pyramide

Altägyptischer Personenname
Theophorer Personenname

cs:Amenemhet
en:Amenemhat
es:Amenemhat
fi:Amenemhet
fr:Amenemhat
nl:Amenemhat
ru:Аменемхет